Атанас Яранов може да се отнася за:

 Атанас Яранов (1878 – 1964), български стопански историк от Кукуш, баща на географа Димитър Яранов
 Атанас Яранов (1940 – 1988), български художник, син на Димитър Яранов